El término papila puede hacer referencia, en esta enciclopedia:

 a la papila duodenal mayor;
 a la papila lagrimal;
 a la papila óptica;
 a la papila renal;
 a las papilas dérmicas;
 a las papilas gustativas.